Игорь Рожин:
 Рожин, Игорь Евгеньевич (1908—2005) — советский и российский архитектор, народный архитектор СССР (1989), лауреат Ленинской (1959) и Сталинской премии первой степени (1946).
 Рожин, Игорь Юрьевич (род. 1963) — главарь Томской ОПГ.